Font de la Vila (Palma)
 Font de la Vila (Torà)
 Font de la Vila (Vilaplana)
 Font de la Vila (Figuerola del Camp)
 Font de la Vila (el Meüll)
 Font de la Vila (Sant Llorenç de Morunys)